Битката при Ипър протича през Първата световна война в околностите на белгийския град Ипър. Основни противници са Германия (Централни сили) срещу съюзническите войски на Антантата.

Общо протичат пет битки:
 Първа битка при Ипър (19 октомври – 22 ноември 1914)
 Втора битка при Ипър (22 април – 15 май 1915)
 Трета битка при Ипър (31 юли – 10 ноември 1917), известна още като Пашендейлска битка
 Четвърта битка при Ипър (9 – 29 април 1918), известна още като Битка при Лис
 Пета битка при Ипър (28 септември – 2 октомври 1918)

Ипър
Битки на Франция през Първата световна война
Военна история на Белгия
Западен фронт (Първа световна война)